Туманність Тарантул

Об'єкти NGC
Об'єкти Колдуелла
Золота Риба (сузір'я)
Емісійна туманність
Області H II
Астрономічні об'єкти, відкриті 1751